Citybanan — это железнодорожный туннель, проходящий под центром Стокгольма. Туннель используется для поездов пригородной железной дороги Стокгольма. Длина туннеля составляет , дорога двухпутная и электрифицированная. Сооружены две подземные станции — , которая расположена непосредственно под центральной станцией метро Т-Сентрален и имеет пересадку на неё, и , рядом с одноимённой станцией метро Уденплан. На двух станциях железнодорожного туннеля Citybanan установлены платформенные раздвижные двери.

Туннель позволил разгрузить центральный железнодорожный вокзал, на который приходит около 80 % железнодорожных пассажирских маршрутов. Особенно сильный дефицит был в южном направлении, где имеется только одна двухпутная дорога Поезда пригородной железной дороги составляли около двух третей этого объёма, и вывод их в отдельный туннель сильно разгрузил центральный вокзал. Основная часть туннеля проложена через скальный грунт; подводный туннель построен методом погружения.

 Координаты южного портала туннеля: 
 Координаты северного портала туннеля:

Ссылки 

Железнодорожные тоннели
Транспортные здания и сооружения Стокгольма